Simeon Sachsen-Coburg-Gotha, på bulgariska Simeon Borisov Sakskoburggotski (Симеон Сакскобурготски), född 16 juni 1937 i Sofia, är en bulgarisk politiker. Han var kung (tsar) av Bulgarien med namnet Simeon II 1943–1946 och Bulgariens premiärminister från 2001 till 2005.

Biografi
Simeon Sachsen-Coburg-Gotha är son till kung Boris III av Bulgarien och Giovanna av Italien. Fadern avled oväntat 28 augusti 1943 efter en middag med Adolf Hitler; det har förekommit spekulationer att Hitler skulle ha förgiftat  honom av strategiska skäl. Då kung Simeon ännu var omyndig vid faderns död blev farbrodern prins Kyril förmyndare tillsammans med två andra, vilket egentligen var emot konstitutionen. 

Prins Kyril avrättades av kommunister 9 september 1944 med ett stort antal av Bulgariens överklass, men kung Simeon klarade sig. 1946 avsattes dock även han efter en omröstning, och den kungliga familjen lämnade landet; formellt har kung Simeon aldrig abdikerat.

Under åren i exil var Simeon Sachsen-Coburg-Gotha mycket framgångsrik som affärsman. 2001 meddelade han att han ämnade ställa upp i parlamentsvalet i Bulgarien, och i juli samma år blev han premiärminister. Efter en period av osäkerhet efter valet 2005 efterträddes Simeon Sachsen-Coburg-Gotha som premiärminister av Sergej Stanisjev i augusti 2005.

Familj
Han gifte sig i Lausanne i Schweiz den 20 januari 1962 med den spanska adelsfröken Margarita Gomez-Acebo y Cejuela (född 6 januari 1935). De har fem barn:

 Kardam (född 2 december 1962), som skulle vara kronprins om det vore en monarki, gift och har två söner, Boris och Beltran,
 Kyril (född 11 juli 1964), gift och har två döttrar, Mafalda och Olympia, och en son, Tassilo,
 Kubrat (född 5 november 1965), gift och har tre söner, Mirko, Lucas och Tirso,
 Konstantin-Assen (född 5 december 1967), gift och har tvillingarna Umberto och Sofia samt
 Kalina (född 19 januari 1972), gift med Antonio (Kitín) Muñoz Valcárcel.

Referenser

Noter

Externa länkar

 Webbplats den Kungliga Familjen

Bulgariens regenter
Bulgariens premiärministrar
Tronpretendenter
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Födda 1937
Män
Levande personer
Avsatta regenter
Mottagare av Sankt Alexanderorden
Mottagare av Bulgariska Civilförtjänstorden
Storkorset av Bulgariska Civilförtjänstorden
Mottagare av Annunziataorden
Mottagare av Sankt Mauritius- och Lazarusorden
Riddare av storkorset av Sankt Mauritius- och Lazarusorden
Mottagare av Italienska kronorden
Riddare av storkorset av Italienska kronorden
Malteserriddare
Riddare av Spanska Gyllene skinnets orden
Personer från Sofia
Bulgariska politiker under 2000-talet
Storofficerare av Hederslegionen
Storkorset av Leopold II:s orden